

Фамилия 
Анатра — фамилия. Известные носители:

 Анатра, Артур Антонович (1878—1942) — российский предприниматель, миллионер, авиапромышленник, один из родоначальников российской и украинской авиации.
 Анатра, Евдокия Васильевна — русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов.

Предприятия 
 Завод аэропланов Анатра — один из крупнейших авиазаводов Российской империи.